Gokseong () steht für:

 Gokseong-gun, ein Landkreis in Südkorea
 den Originaltitel des südkoreanischen Films The Wailing (2016)